Stilluppe steht für
 den Stilluppbach,
 das Stilluptal